Clowes ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Clowes (* 1961), US-amerikanischer Comickünstler und Drehbuchautor 
 George Clowes  (1879–1940), britischer Motorbootfahrer
 MacKenzie Boyd-Clowes (* 1991), kanadischer Skispringer
Ronald M. Clowes (* 1942), kanadischer Geologe und Geophysiker
 Trish Clowes (* 1984), britische Jazzmusikerin
 William Laird Clowes (1856–1905), britischer Historiker und Journalist

Sonstiges:
 Clowes Bay, Bucht von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Clowes-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika